Éverton dos Santos Lopes – pugile brasiliano
 José dos Santos Lopes – calciatore brasiliano
 Ronald dos Santos Lopes – calciatore brasiliano